Кубок Казахстана по футболу 2022 (каз. Футболдан Қазақстан кубогы 2022) (также Кубок Республики Казахстан-2022) — 30-й розыгрыш кубка Казахстана.

В турнире принимают участие 30 команд из различных регионов страны. Титул защищает алматинский «Кайрат», начинающий, как и остальные клубы Премьер-лиги с группового этапа.

Победитель турнира попадёт во второй квалификационный раунд Лиги Конференций.

Первый предварительный раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 апреля 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 апреля 2022

|}

Второй предварительный раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 апреля 2022

|}

Третий предварительный раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| 4 мая 2022

|}

Групповой раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф 
Жеребьёвка четвертьфинальных и полуфинальных пар состоялась 16 августа. Матчи 1/4 финала состоялись 31 августа, матчи 1/2 финала 19 октября, а финал — 12 ноября. Победители на данной стадии розыгрыша определялись по результату одного матча.

1/4 финала 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 августа 2022

|}

1/2 финала 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| 19 октября 2022

|}

Финал 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| 12 ноября 2022

|}

Ссылки 

Футбол в Казахстане в 2022 году
Национальные футбольные кубки в сезоне 2022